Strandvejen kan henvise til flere stednavne i Danmark:

Bebyggelser:
 Strandvejen (Haverslev Sogn) – en bebyggelse i Haverslev Sogn, Rebild Kommune
 Strandvejen (Marstal Sogn) – en bebyggelse i Marstal Sogn, Ærø Kommune
 Strandvejen (Sankt Peders Sogn) – en bebyggelse i Sankt Peders Sogn, Slagelse Kommune
 Strandvejen (Vesterø Sogn) – en bebyggelse i Vesterø Sogn, Læsø Kommune
 Strandvejen (Østerlarsker Sogn) – en bebyggelse i Østerlarsker Sogn, Bornholms Regionskommune

Vej:
 Strandvejen (Nordsjælland) – vej fra Østerbrogade i København imod Helsingør langs Øresundskysten.
 Strandvejen (Østvendsyssel) – Vej mellem Hals og Asaa langs Vendsyssels østkyst.
 Strandvejen (Aalborg) – vej mellem Slotspladsen og Peder Skrams Gade på Aalborgs havnefront.
 Strandvejen (Aarhus) – vej fra Mindeparken til Indre By langs Århus Bugt.